NK Bobota Agrar (bivši NK Vupik Vukovar)
 NK Borac Bobota
 NK Hajduk Bobota